Giardino d'inverno – spazio adibito ad accogliere gli agrumi e altre piante da frutto e/o esotiche durante il periodo invernale
 Giardino d'inverno – edificio realizzato nel 1857 e collocato a ridosso della Villa Reale a Napoli
 Giardino d'inverno – programma televisivo italiano del 1961